Dick Schouten (voetballer), Nederlands voetbaldoelman
 Dirk Schouten, Nederlands econoom